Краон может означать:

Фамилия 
 Краон, Маврикий (ок. 1132—1196) — поэт, французский феодал.
 Краон, Робер де (ум. 1147) — великий магистр ордена Храма с 1136 года.

Топоним 
 Краон — кантон во Франции.
 Краон — коммуна на севере Франции.

См. также 
 Сражение при Краоне